Abramelin steht für

 eine Person aus dem Leben des Abraham von Worms
 eine ehemalige australische Death-Metal-Band siehe Abramelin (Band)